Пьетро Торриджано, также Пьетро Торриджани или Пьетро Торризано (; 24 ноября 1472 года, Флоренция — август 1528 года, Севилья) — итальянский скульптор эпохи Возрождения.

Жизнь и творчество 

Большую часть своей жизни П.Торриджано провёл в странствиях. Он работал для семейства Борджиа в Риме, в Болонье и в Сиене. В 1509 году он уезжает в Антверпен, где выполняет заказы Маргариты Австрийской. В 1510 году мастер приезжает в Англию, где создаёт свои самые значительные произведения — гробницы Генриха VII и его жены, Елизаветы Йоркской в Вестминстерском аббатстве (в 1512—1518 годах). Его бронзовые и мраморные статуи считаются первыми подлинными работами итальянского Возрождения в Англии.

В 1519 году скульптор посещает Флоренцию, затем возвращается в Англию и оттуда направляется в Испанию. Работает в Севилье, где в 1522 году выполняет великолепные терракотовые статуи Святого Иеронима и Мадонны с младенцем (обе находятся сейчас в севильском Музее изящных искусств). Впоследствии был обвинён инквизицией в ереси и арестован. Умер в севильской тюрьме.

Предания 
Согласно сочинению Джорджо Вазари Vita, Пьетро Торриджано, обучавший Микеланджело, из зависти к его таланту ударом кулака сломал последнему нос. Бенвенуто Челлини рассказывает эту историю иначе: совсем ещё юный Микеланджело на уроке рисования, копируя фрески Мазаччо во флорентийской церкви Санта Мария дель Кармине, высмеивал и издевался над каждым изображённым образом. Вышедший из себя в конце концов Торриджано ударил невежу кулаком в нос — и сломал его. Зная несносный, неуживчивый характер Микеланджело, следует признать вторую версию более близкой к действительности. Однако Ирвинг Стоун в своём биографическом романе о Микеланджело приводит доводы в пользу первой версии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Скульпторы Италии XVI века‎
Умершие в местах лишения свободы
Жертвы инквизиции